

Sigle 
 Kowloon-Canton Railway  – sistema di trasporto ferroviario di superficie di Hong Kong

Codici 
 KCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Colorado Creek (Stati Uniti d'America)
 kcr – codice ISO 639-3 della lingua katla